En tonande uvular klusil är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som  (ett litet versalt g).

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonande uvulara klusilen:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är uvular, vilket betyder att den uttalas med bakre delen av tungryggen trycks mot gomspenen, längst bak på den mjuka gommen.
 Den är en klusil, vilket betyder att luftflödet är helt stoppat under en del av uttalet (ocklusionen).

Fonetik
Konsonantljud